Per Nielsen er et almindeligt dansk og norsk navn, og bæres bl.a. af:
 Per Nielsen (fodboldspiller) (født 1973) – professionel fodboldspiller
 Per Nielsen (musiker) (født 1954) – musiker, komponist
 Per Nielsen (tv-instruktør) (1937-1994) – dukkefører og børne-tv-medarbejder